Oncidium Sharry Baby — грекс рода Онцидиум, семейства Орхидные.

Используется в комнатном и оранжерейном цветоводстве, а также в селекции красивоцветущих онцидиумов.

Создан в результате скрещивания Oncidium ornithorhynchum, Oncidium anthocrene (syn. Oncidium powellii), Oncidium altissimum и Oncidium leucochilum.

Биологическое описание 
Псевдобульбы яйцевидные, сплюснутые, до 6,4 см шириной и 9 см высотой.

Листья кожистые, ланцетовидные, заострённые на концах, до 45 см длиной, 5 см шириной.

Корни тонкие, покрыты веламеном.

Соцветие прямостоячее или слегка поникающее, многоцветковое, несёт несколько десятков цветков.

Цветки красные с белым, ароматные, запах ассоциируется с ванильным шоколадом. Диаметр цветков около 3,8 см.

Родословная 
По данным Японской ассоциации любителей орхидей

В культуре 
Температурная группа — от умеренной до тёплой. При благоприятных условиях растения могут цвести до двух раз в год.

Требования к свету — 1000—2000 FC.

Посадка в горшок или корзинку для эпифитов. Субстрат — смесь из кусочков коры сосны средней фракции и сфагнума. Между поливами субстрат должен полностью просыхать.

Известные клоны 
 Onc. Sharry Baby 'Sweet Fragrance' AM/AOS
 Onc. Sharry Baby 'Sweet Berry'
 Onc. Sharry Baby 'Tricolor'
 Onc. Sharry Baby 'Ruby Doll'

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Oncidium Sharry Baby на сайте flickr.com

Комнатные растения
Гибриды орхидных